Konstruktive Kritik steht für:

 eine auf Konstruktivität beruhende Kritik
 Konstruktive Kritik (Band), deutsche Band